Ло́нг-А́йленд, або Лонґ-Айленд (, брит.: [lɒŋ ˈaɪlənd], амер.: [lɔŋ ˈaɪlənd], «довгий острів») — місцевість у англомовних країнах.

Астрономія 
 Лонг-Айленд — метеорит-хондрит, що впав у 1891 році в штаті Канзас, США.

Географія 

 Лонг-Айленд — острів у складі Андаманських островів.
 Лонг-Айленд — острів в Папуа Новій Гвінеї.

Лонг-Айленд — острів в Атлантичному океані на північному-сході США, на півдні штату Нью-Йорк.
 Лонг-Айленд — протока між Коннектикутом і Лонг-Айлендом.
 Лонг-Айленд — місто, штат Канзас
 Лонг-Айленд — місто, штат Мен
 Лонг-Айленд-Сіті — район Нью-Йорку, колишнє місто на острові Лонг-Айленд.

Культура 
 Лонг-Айленд — популярний коктейль на основі горілка, джину, текіли і рому.